В одиночному жіночому розряді тенісного турніру Prague Open 2005, який проходив в рамках Туру WTA 2005, Дінара Сафіна здобула титул, у фіналі перемігши Зузану Ондрашкову 7-6(2), 6-3.

Сіяні гравчині 

  Дінара Сафіна (переможниця)
  Клара Коукалова (півфінал)
  Єлена Костанич (1-ше коло)
 Відсутня

 Івета Бенешова (чвертьфінал)
 Тамарін Танасугарн (1-ше коло)
 Марлен Вайнгартнер (1-ше коло)
 Мартина Суха (1-ше коло)
 Аранча Парра Сантонха (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Parte alta

Parte bassa

Посилання 
 

Prague Open